«Тінь Сонця» () — украинская фолк-метал-группа из Киева, созданная в 1999 году, одна из наиболее известных украинских рок-групп. Сами музыканты определяют свою музыку как «казацкий рок»; это один из немногих рок-коллективов, в котором на постоянной основе звучит бандура. Основная тематика песен: украинская мифология (даже неоязычество) и украинское казачество.

Помимо Украины, концерты группы проходили в Белоруссии, Польше и России. Группа является постоянным участником различных музыкальных фестивалей, в том числе этнофестивалей, среди них «», «», «», «Kiev Beer Fest», «», «», «», «», «», «Басовище», «Folk Summer Fest», «Купальское коло», «Про Рок», «Форпост», «Подкамень», «Древний Меджибож», «Обнова-фест», «Be Free», «Эх, рокнём!», «Червона рута», «Мазепа-фест», «Дети ночи».

История

Начало (1999—2002) 
Группу основали братья Сергей и Алексей Василюки. Официальным днём создания является 13 июня 1999 года. Сергей объясняет это тем, что именно тогда была сыграна первая собственная песня — почти никому не известная сейчас композиция «Холодные». Название группы появилось после солнечного затмения в августе 1999 года. С приходом в группу бывшего одноклассника Сергея — Андрея Безреброго — началась активная музыкальная деятельность. Весной 2001 года были записаны первые студийные работы, а впоследствии — дебютный альбом «Тени Солнца» — «Святость Веры» (2002).

«Над Диким полем» и «За межею» (2002—2005) 
В конце 2002 года можно проследить довольно резкий переход к патриотической тематике, причиной которого стала определённая смена мировоззрения Сергея Василюка. Поэтому свой стиль музыканты называют казацким роком.

Группа дала несколько концертов в Киеве, одним из которых является дебютное выступление в клубе «Барвы». В это время членами группы были: Сергей Василюк — вокал/бас, Андрей Савчук — гитара, Анатолий Зиневич — гитара, Петр Радченко — ударные. Впрочем, уже летом группа фактически распалась, поэтому Сергей взялся за поиски новых музыкантов. В августе 2003 года был сформирован новый состав группы: С. Василюк — вокал/бас, А. Хаврук — клавишные, К. Науменко — ударные, Манацюк — гитара.

После этого группа взялась за запись альбома «Над диким полем» (2005), построенном на казацкой тематике. Его издание стало возможным после получения гран-при на фестивале «Дыхание» (2004). Альбом выпустило художественное агентство «Саме так!» Кроме того, в 2004 году состоялось первое выступление в ПК «КПИ», а также группа засветилась в телерадиопространстве.

После выхода альбома группу покинул Константин Науменко (соавтор песен «Казачья могила» и «Свободным небосводом»), объясняя это желанием создания собственного проекта. Впоследствии он основал power/speed-metal-группу «Sunrise», где выступает в роли вокалиста. На место Науменко в группу пришёл Александр Гребнев, при участии которого был записан неизданный альбом «За гранью», в который вошли уже давно известные поклонникам композиции, не попавшие в «Над диким полем». Этот альбом становится последней работой Манацюка в составе «Тени Солнца». Он согласился на его запись, после чего ушёл из группы.

«Полум’яна Рута» (2005—2007) 
Сергей Василюк продолжал поиски нового звучания; вскоре к группе присоединился бандурист Иван Лузан. И после этого эксперименты продолжились. В это время стало возможным воплотить в жизнь идею альтернативного проекта под названием «Зачарованный мир». Наряду с мужским вокалом была осуществлена запись песен с женским вокалом Натальи Данюк. К проекту впервые была привлечена скрипка. «Зачарованный мир» вызвал неоднозначную реакцию поклонников, но песни «Поле» и «Зря» сразу стали хитами группы. Деятельность «Зачарованного мира» была временно приостановлена.

На рубеже 2005—2006 годов произошла очередная перемена в составе. В группу пришёл Кирилл Момот — в прошлом лидер и гитарист «Второго дыхания». Сыграв несколько концертов в роли сессионного музыканта на барабанах, он занял место лидер-гитариста. Кирилл привлёк к творческому процессу свои разработки из репертуара «Второго дыхания». Так появились песни «Казаки» и «Свобода», выполненные в переработке «Тени Солнца». «Казаки» за короткое время уже стали визитной карточкой группы, а впоследствии вошли в новый альбом — «Пламенная Рута». Под них выходил на ринг боксёр Александр Усик.

Длительные поиски ударника закончились с приходом в группу младшего брата Андрея Хаврука — Владимира. Кроме того коллектив дополнила скрипачка София Рогальская. Андрей сменил клавиши на гитару.

В таком составе (С. Василюк, А. Хаврук, В. Хаврук, К. Момот, С. Рогальская, И. Лузан) началась работа над следующим альбомом — «Пламенная Рута», который был издан в 2006 году на студии «Пушкин Рекордс» при поддержке «Наш Формат». Слушатели встретили альбом довольно одобрительно, его тематика простирается от времён дохристианской Руси до времён казачества. На альбоме присутствуют две версии «Песни Чугайстра» — украинская и белорусская «Песьня Чугайстра» — это кавер-версия песни «Twilight sun» белорусской культовой группы «Gods Tower». Белорусская версия песни получила значительную популярность, войдя впоследствии в два сборника — «Чарнобыльскі Вецер» и трибьют-альбом «Gods Tower». Также в альбоме присутствует песня Ивана Лузана «Небо». 16 марта 2007 года в Киеве состоялась презентация нового альбома. Несмотря на все противоречия и невзгоды концерт состоялся, собрав аншлаг.

После этого «Тень Солнца» долго занимались совершенствованием музыкального материала, создавая переделки старых песен на новый лад. С обновленным звучанием возродились песни «Ветер с рощей разговаривает», «Казачья могила», «Свободным небосводом», «Наша Мадонна» и «Крестины волколака». Группу приглашают выступать на фестивали в разных городах Украины, коллектив посетил Польшу, выступил в Беларуси, где стал одним из главных событий фестиваля «Купальское коло». Впоследствии «Тень Солнца» ещё не раз принимала участие в белорусских фестивалях, в частности «Басовище».

Новый состав и «Сховане обличчя» (2007—2010) 
2008 год стал для группы кризисным, что отразилось и на составе. Коллектив покинули Кирилл Момот и Владимир Хаврук, места которых заняли Андрей Стеценко и Денис Суминов, какое-то время был басистом Игорь Охримчук. В конце лета 2008 года было решено предложить Вове Хавруку остаться в группе, дать скрипке больше сольных партий и ограничиться одной гитарой в составе. Во время нескольких выступлений на скрипке играл Андрей Чугай, впоследствии лидер квартета «Alter Ego». 20 ноября 2008 года «Тень Солнца» дала третий большой сольник в Могилянке с программой «Месяц Мой».

2009 год прошёл спокойнее, группа продолжила выступать на Украине. В том же году Сергей Василюк начал активную сольную деятельность, совершив первое турне по Украине со своей акустической программой. Именно тогда приобрели известность его новые произведения: «Вишнёвый сад», «Твой город» и композиции на слова Василия Стуса «В этом поле, синем как лён». С того же времени Сергей начал своё сотрудничество с историческим клубом «Холодный Яр», посещая большинство его акций и мероприятий.

В конце года группу покинула скрипачка Соня Рогальская, решив посвятить большую часть своего времени классической музыке. В течение нескольких месяцев группа тщетно искала ей адекватную замену, в конце концов заменив скрипку соло-гитарой. Таким образом, с 2010 года «Тень Солнца» вернулись к более металлическому звучанию. К группе ненадолго присоединился гитарист Алексей Демченко, а позднее — басист Иван Григоряк.

Несмотря на то, что Соня Рогальская уже не входила в основной состав, она появилась в дебютном клипе группы «Месяц мой», презентованном в июне 2010 года в Киеве. Режиссёром клипа стал Анатолий Попель.

В том же году Сергей Василюк выдал свой первый сольный альбом — «Скрытое лицо» и совершил второй тур по Украине, приняв участие во многих других мероприятиях, среди которых выступление на Майдане Независимости во время забастовки предпринимателей.

В конце года к группе присоединился молодой гитарист, брат Ивана Лузана, Николай.

«Танець серця» (2011) 

2 апреля 2011 года в Киево-Могилянской Академии был представлен следующий альбом — «Танец сердца», явившийся наиболее разноплановым и чем-то напоминающим сборник (в него вошли новые версии песен «Казачья могила» и «Крестины волколака»). Альбом положительно оценил, в частности, известный украинский рок-критик Александр Евтушенко.

7 августа 2011-го года после большого перерыва группа «Тень солнца» возобновила свою концертную деятельность в Польше. Команда была одним из хедлайнеров фестиваля «HelloFolks» в Люблине. Подарком полякам стала перепевка песни «Jest taki samotny dom» культовой польской группы «Budka Suflera».

Осенью группа впервые выступает в Запорожье. 14 октября, на Покров, «Тень солнца» играет на одной из центральных площадей Киева — Михайловской площади. В преддверии зимы группа снова посещает Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, впервые играет в Перемышле. В то же время Сергей Василюк знакомит с творчеством группы украинскую общину Мюнхена в рамках акустического концерта.

В 2012-м году группа традиционно выступает на летних фестивалях: «Запад-фест», «Бандерштат», «Вышиванка-фест», «Зашкив» и других. Бас-гитариста Ивана Григоряка сначала временно, а затем на постоянной основе до конца 2013 года заменил Сергей Гавара. В конце года группу покидает Андрей Хаврук, причиной тому становятся личные причины.

С 2013 года позицию соло-гитариста «Тень солнца» занял Руслан Микаелян. В социальных сетях с огромным успехом проходят презентации новых композиций — «Когда на сердце грустно» и «Никогда не плачь». Ко дню Соборности группа играет в Виннице. А 22 февраля 2013-го года во Львове «Тень солнца» даёт аншлаговый концерт в клубе «Химера».

4 апреля «Тень солнца» выступает на открытии центрального матча чемпионата Украины по футболу «Динамо» — «Шахтёр», что без преувеличений можно назвать большим признанием группы.

18 мая 2013-го года усилиями команды «Тень солнца», в частности Сергея Василюка и волонтерской группы в Киеве был проведён первый фестиваль «Крепость КИЕВ», который собрал украинские фолк-рок-коллективы.

«Грім в ковальні Бога» (2014) 
В 2014 году выходит альбом «Грім в ковальні Бога» на героическую тематику, особенно актуальную в связи с событиями на Украине.

В 2016 году песня группы «» была выбрана в результате народного голосования песней сборной Украины по футболу (звучащей перед объявлением состава команды) на Евро-2016. Болельщикам было предложено 4 песни и предоставлена возможность предложить свой вариант. Именно такой, свободно выбранной большинством проголосовавших, и оказалась эта песня. Она набрала 42 % голосов — больше чем все предложенные федерацией футбола варианты: песня «Вставай» группы «Океан Ельзи» (37 %), «Червона рута» (9 %), «Весна» группы «Воплі Відоплясова» (7 %) и «Смерека» группы «Mad Heads» (3 %).

Участники 

Текущий состав
 Сергей Василюк — вокал, бас-гитара, акустическая гитара (с 1999)
 Владимир Хаврук — ударные (с 2006)
 Олег Слободян — бандура (с 2015)
 Андрей Карманович — гитара (с 2015)
 Сергей Гавара — бас (2012, 2016)

Бывшие участники
 Алексей Василюк
 Андрей Савчук — гитара (2002—2003)
 Андрей Безребрий — (1999—2002)
 Анатолий Зиневич — гитара (2002—2003, 2005—2006)
 Петр Радченко — ударные (2002—2003)
 Константин Науменко — ударные (2003—2005)
 Владимир Манацюк — гитара (2003—2005)
 Саша Коломиец — бас-гитара (2003—2005)
 Александр Гребнев — ударные (2005—2006)
 Наталья Данюк — пение (2005)
 Кирилл Момот — (2005—2008)
 Наталья Корчинская — скрипка (2005—2006)
 Петр Троць — ударные (2005—2006)
 Татьяна Сергейчук — пение (2005)
 София Рогальская — скрипка (2005—2009)
 Алексей Демченко — гитара (2010)
 Андрей Хаврук — гитара, клавишные (2003—2012)
 Иван Григоряк — гитара (2015—2016), бас (2010—2014).
 Иван Лузан — бандура (2005—2014)
 Юрий Миронец — бандура (2014)
 Руслан Микаелян — гитара (2013—2014)
 Николай Лузан — гитара, пение (2011—2014)

Дискография 
Демо-альбомы
 «» (2002)
 «» (2005)

Официальные альбомы
 «» (2004)
 «» (2007)
 «» (2011)
 «» (2014)
 «» (2016)

Акустические альбомы Сергея Василюка
 «» (2010)
 «» (2011) — песни на стихи Редьярда Киплинга, диск прилагался к украинскому изданию «Легенд из „Книги джунглей“».
Синглы

"Новий світанок" (2022)

Критика 
По мнению «Музыкальной газеты» вокал Сергея Василюка — «возвышенный и чистый, эмоциональный и проникающий в самые глубины человеческой души», бандура Ивана Лузана обладает «мощным и напевным звуком, не менее выразительным, чем виртуозные гитары Кирилла Момота и Андрея Хаврука».

По мнению журнала «», Их музыка оживает в каждой песне. Она вдохновляет и ведёт за пределы реальности, открывая новые грани, нами до сих пор незамеченные. Эта музыка по-настоящему будоражит фантазию и пробуждает окаменелые чувства. В сочетании с аутентичными инструментами такие роковые песни звучат особенно привлекательно, а чарующие тексты отражаются яркими образами в воображении слушателей. Если говорить об отечественной фэнтезийной музыке, то это она и есть!

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Українському музичному простору бракує української влади — Сергій Василюк. Радио «Свобода»
 «Тінь Сонця»: «Полум’яна рута» життєдайно розквітає. rock-oko.com
 Нові обрії «Тіні Сонця». rock-oko.com
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Рок-группы Украины
Фолк-метал-группы Украины